Ketelbinkie (smartlap), een smartlap
Ketelbinkie (strip), een stripfiguur
Ketelbinkiekrant, een voormalig, Nederlands stripblad
een scheepsjongen